Ciobanu (rumänisch für Hirte) ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Ciobanu (* 1998), rumänischer Fußballspieler
 Constantin I. Ciobanu (* 1961), moldauischer Kunsthistoriker und -kritiker
 Dimitria Ciobanu (* 1993), moldauische Biathletin
 Ghenadie Ciobanu (* 1957), moldauischer Komponist und Politiker
 Ilarion Ciobanu (1931–2008), rumänischer Schauspieler
 Iurie Ciobanu (* 1976), sowjetisch-moldauischer Opernsänger (Tenor)
 Lina Ciobanu (* 1929), rumänische Politikerin (PCR)
 Maia Ciobanu (* 1952), rumänische Komponistin

 Mihai Ciobanu (* 1953), moldauischer Folkloresänger
 Mircea Ciobanu (1940–1996), rumänischer Schriftsteller
 Mitrofan Ciobanu (* 1942), rumänischer Geologe und Mathematiker
 Nelly Ciobanu (* 1974), moldauische Sängerin
 Pavel Ciobanu (* 1955), sowjetischer Fußballspieler
 Petru Ciobanu (* 1993), moldauischer Boxer
 Ramona Ciobanu (* 1984), rumänische Wasserspringerin
 Ştefan Ciobanu (1883–1950), rumänischer Sprachwissenschaftler
 Vitalie Ciobanu (* 1964), moldauischer Schriftsteller
 Vladimir Ciobanu (* 1953), moldauischer Politiker